Kujović oder Kujovic ist der Familienname folgender Personen:

 Ajsel Kujović (* 1986), schwedischer Fußballspieler
 Asmir Kujović (* 1973), bosnischer Schriftsteller
 Dragan Kujović (1948–2010), jugoslawischer bzw. montenegrinischer Politiker
 Emir Kujović (* 1988), bosnisch-schwedischer Fußballspieler
 Vladan Kujović (* 1978), serbischer Fußballspieler